Personen:
Hans Joas, een Duits socioloog
Joas Siahaija, een Nederlandse voetballer

Bijbelse figuur:
Joas, een koning van Israël
Joas, een koning van Juda
Joas, de vader van de richter Gideon